Черчилл (річка) () — велика річка в центральній Канаді, у провінціях Альберта, Саскачеван та Манітоба.
 Черчилл (Манітоба) () — єдине портове містечко на узбережжі Гудзонової затоки в провінції Манітоба в Канаді.
 Черчилл (водоспад) — водоспад заввишки 75 м на річці Черчилл в провінції Канади Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Малий Черчилл () — річка в північній частині канадської провінції Манітоба, Канада.
 Черчилл (округ, Невада), Округ Черчилл () — округ (графство) у штаті Невада, США.
 Черчилл (Лабрадор) (, ) — найдовша річка у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада.